Murray County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Murray County (Georgia)
Murray County (Minnesota)
Murray County (Oklahoma)